Lučica je lahko:
 Lučica, Hrvaška
 Lučica, Srbija